Стыковые матчи за право выхода в финальную стадию молодёжного чемпионата Европы по футболу 2009 прошли с 10 по 15 октября 2008 года. Победители десяти отборочных групп и четыре лучшие команды среди занявших вторые места оспаривали между собой семь путёвок на финальный турнир.

Результаты матчей

Первые матчи

Ответные матчи 

По сумме двух матчей счёт равный — 3:3. Финляндия победила по пенальти со счётом 4:2.

Беларусь победила по сумме двух матчей со счётом 2:1.

Англия победила по сумме двух матчей со счётом 5:4.

Испания победила по сумме двух матчей со счётом 4:3 в дополнительное время.

Сербия победила по сумме двух матчей со счётом 2:0.

Германия победила по сумме двух матчей со счётом 2:1.

Италия победила по сумме двух матчей со счётом 3:1.

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2009